Bahram o Varanes fou el nom de sis reis sassànides de Pèrsia. El nom vol dir "deu de la victoria". En antic persa era Vráƒragna, en avesta Vereƒrayna, en persa Warahran o Wahram, en part Warƒagn, en armeni Vahagn o Wa(r)hram (generalment Vram), i en grec .
 Bahram I.
 Bahram II
 Bahram III.
 Bahram IV
 Bahram V.
 Bahram VI
 Fou també el nom d'altres personatges:
 Bahram (visir), visir fatimita
 Bahram Xah, sultà gaznèvida.
 Bahram Xah ibn Toghril, sultà seljúcida
 Al-Amdjad Bahramxah, amir aiúbida.